Stapleford kan verwijzen naar een aantal locaties in Engeland:
Stapleford Abbotts
Stapleford Tawney
Stapleford (Cambridgeshire)
Stapleford (Devon)
Stapleford (Hampshire)
Stapleford (Hertfordshire)
Stapleford (Leicestershire)
Stapleford (Lincolnshire)
Stapleford (Nottinghamshire)
Stapleford (Wiltshire)

Andere locaties:
Stapleford (Zimbabwe)